Сен-Реми-де-Прованс:

 Сен-Реми-де-Прованс — город и община во Франции.
 Сен-Реми-де-Прованс — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.